Yeldham – dystrykt Braintree
 Yeldham – angielskie nazwisko
 Yeldham – były stacja kolejowa
 Great Yeldham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Yeldham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex